

Pessoas 
 Colin Heath
 David Heath
 Edward Heath
 Frederick Heath
 Heath (músico)
 Heath Ledger
 Heath Miller
 Heath Springs
 Hertford Heath
 Rodney Heath
 Sarah Louise Heath Palin
 Tina Heath
 Tobin Heath

Localidades 
 Heath (Alabama)
 Heath (Montana)
 Heath (Ohio)
 Heath (Texas)

Outros 
 8110 Heath

Desambiguação